Saramacca (district); een district van Suriname
Saramacca (rivier); een rivier in Suriname
Saramaka; een dorp in Kourou, Frans-Guyana

Zie tevens:

Saramaccaners (soms ook de Saramaka of Saramacca genoemd); een groep Marrons uit Suriname